MacLellan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian MacLellan (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Gene MacLellan (1938–1995), kanadischer Sänger

MacLellan ist Teil folgender Firmierungen:
 Alley & MacLellan, ehemaliges britisches Maschinenbauunternehmen